МАЗ-205

 МАЗ-205 — автомобиль-самосвал, выпускался с 1947 по 1965 год.
 МАЗ-205 — автобус, выпускается с 2009 по 2013 год.